Хашек е чешко фамилно име; женският вариант е Хашкова ().

Известни личности 
 Доминик Хашек – хокеен вратар, олимпийски шампион
 Иван Хашек - полузащитник и треньор на „Спарта“, Прага
 Ярослав Хашек - чешки писател-сатирик, автор на „Приключенията на добрия войник Швейк“

Вижте също 
 (2734) Хашек (астероид) - астероид в Слънчевата система, наречен в чест на писателя Ярослав Хашек.

Фамилни имена
Чешки език
Чешки фамилни имена